Der er flere kendte personer med navnet Johann Georg Gmelin:

 Johann Georg Gmelin (læge) (1652–1705), tysk læge
 Johann Georg Gmelin den ældre (1674-1728), tysk kemiker og apoteker
 Johann Georg Gmelin den yngre (1709-1755), tysk kemiker og botaniker
 Johann Georg Gmelin (maler) (1810-1854), tysk maler